FIFA Football 2003, известный как FIFA Soccer 2003 в Северной Америке, футбольный симулятор разработанный Electronic Arts и опубликованный EA Sports. Релиз состоялся в октябре 2002 года. На европейской обложке были изображены Роберто Карлос, Райан Гиггз и Эдгар Давидс. На североамериканской версии изображён Лэндон Донован.

FIFA 2003 — десятая игра в серии и седьмая в 3D. Добавлен ряд новых функций.

Особенности 
 Полностью переосмысленная концепция игрового процесса, революционные изменения в алгоритме поведения компьютерных соперников и внедрение полноценной физической модели контроля мяча.
 Абсолютная достоверность единственной компьютерной игры, обладающей официальной лицензией FIFA: 350 команд, 16 ведущих футбольных лиг, более 10000 реально существующих игроков.
 Полностью переработанный игровой процесс: мощный искусственный интеллект, командная игра, огромное разнообразие тактик, абсолютная реалистичность поведения мяча.
 Огромный выбор национальных и межнациональных первенств, включая европейский клубный чемпионат, в котором по аналогии с Лигой Чемпионов соревнуются 18 лучших европейских команд.
 40 игроков — лучшие из лучших — обладают собственным уникальным стилем игры и фирменными финтами.

Саундтрек 
FIFA Football 2003 была первой игрой в серии где использовался бренд EA Trax, с последующими треками:
 a.mia — «Jumpin' to the Moon (Unexplored Field Mix)»
 Antiloop — «In My Mind»
 Аврил Лавин — «Complicated (Pablo La Rossa Vocal Mix)»
 Bedroom Rockers — «Drivin'»
 Dax Riders — «Real Fonky Time»
 D.O.G. — «Force»
 Idlewild — «You Held the World in Your Arms»
 Kosheen — «Hide U»
 Kosheen — «Pride»
 Ms. Dynamite — «Dy-Na-Mi-Tee»
 Safri Duo — «Played-A-Live (The Bongo Song)»
 Sportfreunde Stiller — «Independent»
 Spotrunnaz — «Bigger and Better»
 Timo Maas — «To Get Down (Fatboy Slim Remix)»

Отзывы 

Версия PlayStation 2 игры FIFA Football 2003 получила "Double Platinum" от Entertainment and Leisure Software Publishers Association (ELSPA), продав не менее 600,000 копий игры в Великобритании.

Игра получила положительные отзывы, кроме версии для PlayStation по версии Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIFA Football 2003

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для мобильных телефонов
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver